Distlhof ist ein geographischer Name

eines Flusses:
 Girnitz (Fluss), linker Zufluss der Floß bei Störnstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

von Ortschaften:
 Girnitz (Duggendorf), Dorf der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Girnitz (Nabburg), Dorf der Stadt Nabburg, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Girnitz (Schwarzhofen), Dorf des Marktes Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern